Hans Wildbolz ist der Name folgender Personen:

* Hans Wildbolz (Mediziner) (1873–1940), Schweizer Mediziner 
 Hans Wildbolz (Offizier) (1919–1997), Schweizer Offizier